La buena vida – film del regista e scrittore spagnolo David Trueba del 1996.
La buena vida – film del regista cileno Andrés Wood del 2008.

Pagine correlate 

Buena vida